Le nom de bois de rose désigne différents bois parfumés utilisés en parfumerie, ainsi que des bois de couleur rose ou à veine rosée utilisés en ébénisterie.

En parfumerie, l'huile de bois de rose provient d'un arbre de la famille des Lauracées, originaire d'Amazonie et de Guyane : Aniba rosaeodora, ce qui en fait une espèce menacée. Elle est principalement extraite du bois très parfumé et de couleur jaune paille à cuivré, mais toutes les parties de la plante peuvent être aussi distillées. Cette espèce fut surexploitée en Guyane au début du . Devenue rare, l'espèce est protégée par l'UICN.

En ébénisterie, le nom « bois de rose » correspond, entre autres, à des arbres du genre Dalbergia Dalbergia variabilis (ou Dalbergia frutescens), très utilisés au  en marqueterie. Il a ensuite été attribué par extension (et abus de langage) à plusieurs espèces du genre Dalbergia, de la famille des Fabacées. Notamment :
 Dalbergia maritima, aussi nommé bois de rose ou « faux rose » de Madagascar ;
 Dalbergia sissoo, le « bois de rose » d'Inde orientale ;
 Dalbergia cochinchinensis, le bois de rose du Siam.

L'imprécision du terme « bois de rose » vient en particulier du terme anglais rosewood désignant la famille des palissandres constituée de plusieurs variétés de Dalbergia, dont l'aspect est généralement très différent du bois de rose, mais aussi d'une certaine difficulté à identifier précisément les espèces réellement utilisées au .

Par abus de langage 
D'autres espèces ou genres d'arbres produisent des bois qui sont parfois également appelés, à tort, « bois de rose » :
 diverses espèces du genre Pterocarpus, de la famille des Fabaceae, dont le bois est plus souvent appelé padouk, notamment :
Pterocarpus angolensis,
 Pterocarpus africanus,
 Pterocarpus indicus, le bois de rose de Birmanie, ou sang-dragon,
 Pterocarpus soyauxii ;
 Swartzia fistuloides, un autre arbre de la famille des Fabacées,
 Thespesia populnea, ou « porcher », un arbre de la famille des Malvacées.

Annexes

Notes et références